Dès 1907, l’écrivain italo-français Filippo Tommaso Marinetti s’écarte du symbolisme en théorisant un vers libre dynamique, entièrement tourné vers le monde moderne, la machine, la vitesse. Après avoir fondé le futurisme, il publie en 1912 le Manifeste technique de la littérature futuriste en proclamant l’avènement des mots en liberté, c’est-à-dire une poésie où les mots vont se suivre les uns après les autres comme autant de flash visuels, libérés des règles de la grammaire et de la syntaxe, ainsi que de toute forme d’enchaînement.

Voir aussi 
 BÏF§ZF+18, simultanéités et chimismes lyriques

Bibliographie
 Giovanni Lista, F. T. Marinetti, editions Seghers, Paris, 1976
 Giovanni Lista, Le Livre futuriste, editions Panini, Modène-Paris, 1984 
 Giovanni Lista, F. T. Marinetti, l’anarchiste du futurisme, éditions Séguier, Paris, 1995 
 Giovanni Lista, Le Futurisme : création et avant-garde, éditions L’Amateur, Paris, 2001
 Giovanni Lista, Le Futurisme, une avant-garde radicale, éditions Gallimard, Paris, 2008
 Giovanni Lista, Journal des Futurismes, éditions Hazan, Paris, 2008

Futurisme